Het FIM Wereldkampioenschap trial 2016 werd tussen 9 april en 4 september gereden, waarbij de rijders in 15 wedstrijden verdeeld over 8 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de tiende wereldtitel op rij voor de Spaanse rijder Toni Bou, die zijn landgenoot Adam Raga en de Japannner Takahisa Fujinami achter zich liet. Bou slaagde er in alle wedstrijden op drie na te winnen, tweemaal op de tweede plaats te eindigen en eenmaal als derde. Raga op zijn beurt won 1 wedstrijd, maar had met 11 tweede, en 3 derde plaatsen eveneens bij elke wedstrijd een podiumplaats.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Trial